Му́рка — может означать:

 Мурка — одна из самых распространенных кличек кошек.
 «Мурка» — дворовая песня.
 Мурка (приток Барыша) — река в Ульяновской области.
 Мурка (приток Оки) — река в Рязанской области.
 «Мурка» — жарг. наименование МР-512 (пружинно-поршневая пневматическая винтовка калибра 4,5 мм (.177))
 «Мурка» — телесериал.
 Мурка Львовна Полыковская — поэтесса
 Мурка, Бенедек (род. 1997) — венгерский футболист, нападающий клуба «Вашаш».